Orăști se poate referi la:

 Orăști (), județul Alba
 Orăști, județul Călărași, Muntenia

Orăștie 
 Orăștie, mai demult: Oroșteiu (, , un municipiu situat în județul Hunedoara

Vezi și 
 Orăștioara (dezambiguizare)
 Orășeni (dezambiguizare)
 Orăscu (dezambiguizare)
 Orășanu (nume de familie)

Toponime românești